Domenico Romeo (1796 - 1847), patriota italiano
 Domenico Romeo (1939), politico italiano
 Domenico Romeo (1938), biochimico italiano